Николай Клейнмихель может означать:
 Николай Петрович (1837—1878), генерал-майор, жена — грф. Мария Эдуардовна Келлер (1846—1931), автор книги мемуаров «Из затонувшего мира» (Пг — М., «Петроград», 1923).
 Николай Владимирович (1877—1918) служил в Кавалергардском полку, в 1905—1917 состоял Богодуховским уездным (Харьковской губернии) предводителем дворянства, расстрелян большевиками.